2 miejscowości w Polsce: 
 Nowe Biskupice – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice 
 Nowe Biskupice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka